

Geografia

Austria 
 Schönbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Zwettl

Niemcy 
 Schönbach – dzielnica miasta Kirchhain
 Schönbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Schönbach – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Schönbach – rzeka